Ley electoral de Italia puede referirse a:

 Ley electoral de Italia de 2005 (llamada también Ley Calderoli o Porcellum).
 Ley electoral de Italia de 2015 (llamada también Italicum).
 Ley electoral de Italia de 2017 (llamada también Rosatellum).